Oberholzen ist der Ortsname von

 Oberholzen (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberholzen (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberholzen (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberholzen (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberholzen (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Oberholz